Elaioúsa kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisís Arsída, ö, Attika, Nomós Attikís, 
 Eleoúsa (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Thessaloníkis, 

Robotskapade Greklandförgreningar